FMR ist eine Abkürzung und steht für:

 Fahrzeug- und Maschinenbau Regensburg
 false match rate, siehe Falschakzeptanzrate
 Ferromagnetische Resonanz
 Festival Mushroom Records, siehe News Corporation
 Fragile Mental Retardation, siehe FMR1
 Franco Maria Ricci, eine italienische Verlagsgruppe und die von ihr herausgegebene Kunstzeitschrift
 Future Music Records, siehe FMR Records
 Fidelity Management & Research in FMR Company, siehe Fidelity Investments

FMR